Clair Obscur ist eine Bezeichnung für folgende Sachverhalte:

 Clair Obscur (2005), Spielfilmdrama (FR 2005) von Benjamin Lemaire
 Clair Obscur (2016), Spielfilmdrama (DE 2016) von Yeşim Ustaoğlu (türk. Originaltitel: Tereddüt)
 Clair Obscur (Cold-Wave-Band), französische Band des Cold Wave
 Clair-Obscur (Comicreihe), Comicbuchreihe des belgischen Verlags Le Lombard
 Clair-obscur, französischer Name der Nachtfalterart Aedia leucomelas
 Clair-obscur (1988), Spielfilmdrama (Kan 1988) von Bashar Shbib
 Clair-obscur (Hardy), Studioalbum (2000) von Françoise Hardy
 Clair-obscur (Lavilliers), Studioalbum (1997) von Bernard Lavilliers
 Clair-Obscur (Jazzband), schweizerisches Jazz-Quartett (Domi Chansorn, Lukas Traxel, Marie Krüttli, Otis Sandsjö)
 Clair-obscur Saxophonquartett, Berliner Saxophonquartett des Genres Neue Musik
 Le Claire Obscur, Spielfilmdrama  2016 von Khaoula Assebab

Siehe auch
 Chiaroscuro, Gestaltungsmittel der Grafik und Malerei, das sich durch starke Hell-Dunkel-Kontraste auszeichnete
 Claire et l'obscur (1982), schweizerisches Spielfilmdrama 1982 von Costa Haralambis